Чемпионат СССР по боксу 1933 - 2-й чемпионат СССР по боксу, проходил с 13 по 16 апреля 1933 года в Минске. В лично-командном первенстве принимали участие 40 боксёров из 5 городов страны. Чемпионат проходил по круговой системе с формулой встреч 3 раунда по 3 минуты.

Медалисты

Командный зачёт 
 Москва;
 Ленинград;
 Украина;
 Северный Кавказ;
 Закавказская СФСР.

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 2.Soviet Union National Championships - Minsk - April 13-16 1933

Спортивные соревнования в Минске
Апрель 1933 года
Спорт в Белоруссии в 1933 году
Соревнования по боксу в Белоруссии